Појам Мир у Антверпену може да се односи на:

 Мир у Антверпену (1609)
 Мир у Антверпену (1715)

Мировни споразуми